

В Україні 
 Міністерство у справах ветеранів України — міністерство в уряді України

В різних країнах 

 Міністерство у справах ветеранів — міністерство в уряді Канади
 Міністерство у справах ветеранів — міністерство в уряді США
 Міністерство у справах ветеранів — міністерство в уряді Хорватії

Міністерства у справах ветеранів